IRO est un sigle qui peut désigner :
 International Refugee Organization (en français, Organisation internationale pour les réfugiés), une ancienne agence des Nations unies, créée en 1946 pour gérer les flux de réfugiés créés par la Seconde Guerre mondiale.

Iro est un nom qui peut désigner :
 Iro, un lac de la république du Tchad.

IrO est un code qui peut désigner :
 monoxyde d'iridium, un composé chimique de formule .

Code